Golden Raspberry, um prêmio cinematográfico
Raspberry Pi, um mini computador
Raspberry Pi Foundation, uma organização

Outros 
Aloe 'Raspberry Ruffles'
The Raspberry Reich
The Raspberry Jams

Desambiguação